GJ peut être un sigle, un symbole ou un code.

Sigle 
Le sigle GJ peut signifier :
 Georgia Jones, une actrice pornographique américaine lesbienne ;
 Gliese et Jahreiss, les auteurs d'un catalogue d'étoiles proches du Système solaire ;
 , une expression anglaise utilisé en argot Internet ;
gilets jaunes, un mouvement social et politique international et spontané, apparu en France en .

Symbole 
Le symbole GJ peut représenter :
 le gigajoule, soit 10 joules ou  ;
 le catalogue Gliese-Jahreiss, un catalogue d'étoiles proches du Système solaire.

Code 
Le code GJ peut faire référence à :
 Grenade, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.